Falú ist der Familienname folgender Personen:
 Eduardo Falú (1923–2013), argentinischer Gitarrist, Sänger und Komponist
 Irving Falú (* 1983), puerto-ricanischer Baseballspieler
 Juan Falú (* 1948), argentinischer Gitarrist und Komponist